Тинберген () — фамилия нидерландских учёных, братьев:
 Тинберген, Люк (1915—1955) — орнитолог и эколог.
 Тинберген, Николас (1907—1988) — этолог и орнитолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1973).
 Тинберген, Ян (1903—1994) — экономист, первый лауреат Нобелевской премии по экономике (1969).